Gosoku-ryū (剛速流) és un estil de karate fundat per Soke Kubota. Gosoku vol dir força i rapidesa, el que suggereix una combinació de tècniques, tant des de l'estil shotokan ràpida i dinàmica, així com de la força centrada en l'estil goju-ryu.

Cinturons 

Després dels nivells dels kyu venen els dans.

Enllaços externs 
 Ikakarate

Estils de karate